Нешлинг — фамилия. Известные носители:
 
 Нешлинг, Джон (род. 1947) — бразильский дирижёр и композитор.
 Нешлинг, Педро (род. 1982) — бразильский актёр театра и кино, продюсер, сценарист.